Il doppio  del Penza Cup 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Denis Istomin e Evgenij Kirillov erano i detentori del titolo, ma solo Kirillov ha partecipato in coppia con Serhij Bubka, ma ha perso nei quarti di finale contro Andis Juška e Deniss Pavlovs.

Michail Elgin e Aleksandr Kudrjavcev hanno battuto in finale Aleksej Kedrjuk e Denis Macukevič 4–6, 6–3, [10–6].

Teste di serie 

 Michail Elgin /  Aleksandr Kudrjavcev (campioni)
 Serhij Bubka /  Evgenij Kirillov (quarti di finale)

 Matwé Middelkoop /  Denys Molčanov (quarti di finale) 
 Aleksej Kedrjuk /  Denis Macukevič (finale)

Tabellone

Note 
 
 

Penza Cup 2009